Prat (en español, prado) hace referencia a varios artículos:

Antroponimia 
 Prat, apellido.

Personas 
 Agustín Prat, dirigente deportivo chileno.
 Alfonso Prat-Gay, político argentino.
 Ángel Valbuena Prat, filólogo español.
 Ángela Serafina Prat, fundadora del protomonasterio de la Orden de Clarisas Capuchinas de Santa Margarita de Barcelona.
 Antonio Prat, ingeniero militar y arquitecto español.
 Ariel Prat, cantante argentino.
 Arturo Prat, marino, militar y abogado chileno. Véase Arturo Prat .
 Arturo Prat Carvajal, político y abogado chileno, hijo del anterior.
 Benito Más y Prat, poeta, dramaturgo y escritor español.
 Enric Prat de la Riba, político español.
 Enric Torres-Prat, ilustrador y pintor español.
 Eusebi Ayensa Prat, profesor e intelectual español.
 Francisco Prat, senador chileno.
 Francisco Rodríguez Prat, cantante y modelo chileno.
 Gemma Prat, cantante del grupo español Parchís.
 Joan Vidal Prat, locutor de radio español.
 Joaquín Costa Prat, entrenador de baloncesto español.
 Joaquín Prat Carreras, locutor de radio y presentador de televisión español.
 Joaquín Prat Sandberg, periodista y presentador de televisión y radio español, hijo del anterior.
 Jorge Prat, político chileno.
 José Prat, anarquista y sindicalista español.
 José Prat García, abogado y político español.
 José Prat Piera, abogado, periodista y político español.
 Juan Cornet y Prat, partícipe de la Revolución de Mayo en Argentina.
 Marta Prat, jugadora de hockey sobre hierba española.
 Pitus Prat, futbolista y entrenador español.
 Salomé Prat, científica española.
 Salvador Prat i Asensio, economista, historiador y político español.

Arte

Arquitectura 
 Aeropuerto de Barcelona-El Prat, España.
 Casa Prat de la Riba, museo de la villa de Castelltersol, en la comarca del Moyanés, España.
 Estación Prat, en la región de Valparaíso, Chile.
 Estación de Cèntric, antes Estación del Prat - Centre, del Metro de Barcelona, España.
 Estación de El Prat de Llobregat, del municipio homónimo, España.
 Estación de El Prat Estació, del Metro de Barcelona, España.
 Estación de Prat de la Riba, del Metro de Barcelona, España.
 Base naval Capitán Arturo Prat, en el Territorio Chileno Antártico.
 RCDE Stadium, Estadio Cornellá-El Prat, en Barcelona, España.
 Edificio José Prat, inmueble de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, España.
 Fortín Prat, estadio en Valparaíso, Chile.
 Glorieta de Más y Prat, un lugar dentro del Parque de María Luisa en Sevilla, España.
 Iglesia de la Virgen de Montserrat de Cal Prat, en el municipio de Puigreig, España.
 Iglesia de Santa María del Prat, en la villa de Argelès-sur-Mer, España.
 Línea El Prat-Aeropuerto en Barcelona, España.
 Muelle Prat, en Valparaíso, Chile.
 Museo del Prat, de El Prat de Llobregat, España.

Cine 
 Prat, película basada en la vida del marino chileno Arturo Prat, parte del proyecto bicentenario Héroes.

Teatro 
 Prat, obra de teatro escrita por Manuela Infante.

Arterias viales 
 Avenida Arturo Prat .
 Avenida Prat de la Riba en Lérida, España.
 Calle Prat, en Valparaíso, Chile.

Deportes 
 Asociación Arturo Prat, asociación de clubes de fútbol de Chile.
 Associació Esportiva Prat, equipo de fútbol de El Prat de Llobregat, Barcelona, España.
 Club Bàsquet Prat, equipo de baloncesto de El Prat de Llobregat, Barcelona, España.
 Club Deportivo Arturo Prat, equipo de fútbol de Valparaíso, Chile.
 Gimnástico Arturo Prat, equipo de fútbol de Santiago de Chile.

Educación 
 Escuela Naval Arturo Prat, en Valparaíso, Chile.
 Liceo Carmela Carvajal de Prat, en Santiago de Chile.
 Universidad Arturo Prat, en Chile.

Lugares

En Chile 
 Cabo Prat, en la región de Magallanes.
 Isla Prat, en la región de Aysén.
 Plaza Arturo Prat, en la ciudad de Iquique.
 Provincia Capitán Prat, en la Región de Aysén.
 Sierra Arturo Prat, en la Región de Magallanes.
 Villa Prat, localidad en la Región del Maule.

En España 
 Parque natural del Prado de Cabanes-Torreblanca, en la Comunidad Valenciana.

En Cataluña 
 Can Prat, urbanización en Llissá de Vall.
 El Prat de Llobregat, ciudad de la comarca del Bajo Llobregat.
 La Marina del Prat Vermell, barrio de Barcelona.
 Prat de Compte, municipio de la provincia de Tarragona.

En Francia 
 Avezac-Prat-Lahitte, comuna del departamento de Altos Pirineos en la región de Mediodía-Pirineos.
 Prat-Bonrepaux, comuna del departamento de Ariège en la región de Mediodía-Pirineos.
 Prat, comuna del departamento de Côtes-d'Armor en la región de Bretaña.

Naves 
 Arturo Prat (1881), crucero cañonero chileno.
 Capitán Prat (CL-03), crucero chileno.
 Capitán Prat (FFG-11), fragata chilena.

Zoología 
 Prat, raza de pollos.

Véase también 
El Prat .